Příjmení Jessen nosí více významných osobností:

 David Jessen (* 1996) – český gymnasta
 Gianna Jessen (* 1977) – americká katolická zpěvačka
 Pavel Jessen (???–1594) – biskup Jednoty bratrské
 Søren Jessen-Petersen (* 1945) – dánský diplomat